Kerron Clement – amerykański lekkoatleta, mistrz świata w biegu na 400 m przez płotki
Gminy w USA:
 Clement (ang. Clement Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Clement (ang. Clement Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Clement (ang. Clement Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey